

Architettura 
 Forte, fortezza o fortino – costruzione militare

Chimica 
 Acido forte – sostanza con costante di dissociazione acida (Ka) maggiore di 1

Fisica 
 Forza nucleare forte – interazione fondamentale del Modello Standard
 Problema della CP forte

Filosofia 
 Agnosticismo forte (Agnosticismo positivo) – posizione filosofica

Geografia 
 Forte dei Marmi – comune della provincia di Lucca
 San Mauro Forte – comune della provincia di Matera

Informatica 
 Forte tipizzazione – regole dei linguaggi di programmazione
 Forté 4GL – ambiente di sviluppo

Matematica 
Pseudoprimo forte

Monumenti 
 Forte o Castello di San Cristóbal (castillo de San Cristóbal) – fortezza del XVIII secolo, Patrimonio dell'umanità.
 Forte di Pietole – fortezza del 1808 nei pressi di Mantova.
 Forte Lorenese – monumento simbolo della cittadina di Forte dei Marmi.

Musica 
 Forte – indicazione dinamica
 Forte – singolo di Raffaella Carrà e Bob Sinclar del 2015
 Forte – singolo di Gemitaiz del 2016

Persone

Forte
 Antonio Forte – vescovo cattolico italiano
 Bruno Forte – teologo e arcivescovo italiano
 Charles Forte – imprenditore, ristoratore e albergatore italo-britannico
 Chet Forte – cestista, regista e produttore televisivo statunitense
 Cinzia Forte – soprano italiano
 Duilio Forte – artista e architetto italo-svedese
 Francesco Forte – politico, giornalista e professore universitario italiano
 Francesco Forte – calciatore italiano
 Franco Forte – attore, sceneggiatore e giornalista italiano
 Frédéric Forte – cestista francese
 Gaetano Forte – carabiniere e partigiano italiano, martire delle Fosse Ardeatine, medaglia d'oro al valor militare
 Gaetano Forte – pittore italiano
 Iaia Forte (Maria Rosaria Forte) – attrice italiana di cinema e teatro
 Jonathan Forte – calciatore inglese naturalizzato barbadiano
 Joseph Forte – ex cestista statunitense
 Luca Forte – calciatore italiano
 Luca Forte – pittore italiano
 Márcio Forte – giocatore di calcio a 5 italo-brasiliano
 Mario Forte – politico italiano
 Maura Forte – politica italiana
 Michele Forte – politico italiano
 Riccardo Forte – attore italiano di cinema, teatro e televisione
 Riccardo Forte – giornalista italiano
 Rita Forte – cantante italiana
 Roberto il Forte – nobiluomo franco
 Robert Forte – ex calciatore francese
 Salvatore Forte – politico italiano
 Valentina Forte – attrice italiana
 Will Forte – attore, doppiatore e sceneggiatore statunitense

Forté
Matt Forté – giocatore di football americano statunitense

Altro
 Forte – film del  2020 diretto da Katia Lewkowicz
 Kia Forte – autovettura
 Forte – moneta medioevale coniata dai Savoia
 Forte – tabacco da pipa italiano

Altri progetti